Velika nagrada Nizozemske 1966 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1966. Odvijala se je 25. julija 1966.

Dirka 

|-
! 1
| 16
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 90
| 2:20:32,5
| 1
| 9
|-
! 2
| 12
|  Graham Hill
| BRM
| 89
| +1 krog
| 7
| 6
|-
! 3
| 6
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 88
| +2 kroga
| 3
| 4
|-
! 4
| 14
|  Jackie Stewart
| BRM
| 88
| +2 kroga
| 8
| 3
|-
! 5
| 32
|  Mike Spence
| Lotus-BRM
| 87
| +3 krogi
| 12
| 2
|-
! 6
| 2
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 87
| +3 krogi
| 9
| 1
|-
! 7
| 30
|  Jo Bonnier
| Cooper-Maserati
| 84
| +6 krogov
| 13
|  
|-
! 8
| 38
|  John Taylor
| Brabham-BRM
| 84
| +6 krogov
| 17
|  
|-
! 9
| 36
|  Guy Ligier
| Cooper-Maserati
| 84
| +6 krogov
| 16
|  
|-
! Ods
| 28
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 79
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 34
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 73
| Vzmetenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 24
|  John Surtees
| Cooper-Maserati
| 44
| El. sistem
| 10
|  
|-
! Ods
| 18
|  Denny Hulme
| Brabham-Repco
| 37
| Vžig
| 2
|  
|-
! Ods
| 8
|  Peter Arundell
| Lotus-BRM
| 28
| Vžig
| 15
|  
|-
! Ods
| 10
|  Dan Gurney
| Eagle-Climax
| 26
| Puščanje olja
| 4
|  
|-
! Ods
| 4
|  Mike Parkes
| Ferrari
| 10
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 2
| Trčenje
| 6
|  
|}

Viri 

 Rezultati na uradni strani Formule 1

Formula 1 sezona 1966
1966